Bảo Thắng (Lào Cai)
 Bảo Thắng (Nghệ An)